A japán Capcom terméke:
 Resident Evil – franchise
 Resident Evil – számítógépes játék
Az amerikai Screen Gems filmjei:
 A Kaptár (2002)
 A Kaptár 2. – Apokalipszis (2004)
 A Kaptár 3. – Teljes pusztulás (2007)
 A Kaptár – Túlvilág (2010)
 A Kaptár – Megtorlás (2012)
 A Kaptár – Utolsó fejezet (2017)
A német Constantin Film filmjei:
 Resident Evil: Reboot (2020)